Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру  Pilot Pen Tennis 1999, який відбувся усімнадцяте і востаннє. Александра Фусаї і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але цього разу Фусаї не брала участі. Тозья грала в парі з Анн-Гель Сідо, але в першому колі їх перемогли Крістін Кунс і Домінік Ван Рост.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Лиховцева і Яна Новотна з рахунком 7–6(7–1), 6–2.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| О Лиховцева Я Новотна}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р Гранде Н Пратт
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1= 
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= М де Свардт О Татаркова
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Л Нейланд К Среботнік
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= К Грдлічкова Б Ріттнер
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= K Kunce Д Ван Рост
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р Куті-Кіш М Вайнгартнер
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Л Реймонд Р Стаббс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Посилання 
 ITF doubles results page 
 WTA draw archive 

Парний розряд
Pilot Pen Tennis, парний розряд